

Pessoas
Bernard L. Kowalski
Bogusław Kowalski
Killer Kowalski
Zbigniew Kowalski

Outros
7392 Kowalski

Desambiguações de sobrenomes

de:Kowalski (Begriffsklärung)